Amero Cagnoni – pittore, illustratore e disegnatore italiano
Andrea Cagnoni – calciatore italiano
Antonio Cagnoni – compositore italiano
Emiliano Cagnoni – vescovo cattolico italiano
Fiorella Cagnoni – scrittrice italiana
Paola Cagnoni – orientalista italiana
Romano Cagnoni – fotografo